Carlos Arnoldo Salcido Flores (Ocotlán, 1980. április 2. –) egy olimpiai bajnok mexikói válogatott labdarúgó. Tagja volt annak a csapatnak, amely Mexikó történetének 13. olimpiai aranyérmét szerezte. Jelenleg a Veracruz hátvédje.

Pályafutása

Klubcsapatban

Guadalajara 

2001 és 2006 között a Club Deportivo Guadalajara csapatában játszott.

PSV Eindhoven 

A 2006-os vb után, 2006. július 10-én a holland PSV Eindhovenbe igazolt.

A 2006-2007-es és a 2007-2008-as szezont is megnyerte a csapattal, melyben nagy szerepe volt neki is, hiszen e két év alatt a lehetséges 68 bajnokiból 66 mérkőzésen játszott és szerzett egy gólt is.

A 2008-2009-es idényben 29 bajnoki mérkőzésen két gólja volt. A rákövetkező, 2009-2010-es bajnokság során 27 mérkőzésen játszott.

Négy év alatt összesen 157 tétmérkőzésen játszott a PSV színeiben és három gólt szerzett.

Fulham 

A 2010-es vb-n nyújtott jó teljesítménye után a Liverpool akarta szerződtetni, ahol végül balhétvéd posztra a Fulhamtől szerződtették Paul Koncheskyt.

2010. augusztus 26-án, a távozó Konchesky helyére 1,6 millió fontért írt alá a Fulhamhez.

A 2010-2011-es bajnokság során 23 mérkőzésen játszott.

UANL 

2011-ben a Fulham kölcsönbe adta oda Salcidót az UANL csapatának, majd 2012 nyarán véglegesítették.

Válogatott 
2004-ben, 24 évesen mutatkozott be Mexikó válogatottjában egy Trinidad és Tobago elleni világbajnoki selejtezőn.

A 2006-os, a 2010-es és a 2014-es vb-re is behívót kapott, és játszott is mindhárom világeseményen.

Tagja volt a 2012-ben olimpiai aranyérmes válogatottnak.

Eddig 124 válogatott mérkőzésen játszott és tíz gólt szerzett.

Sikerei, díjai 
PSV Eindhoven 
 Eredivisie - Bajnok (2006-2007)
 Eredivisie - Bajnok (2007-2008)
 Guadalajara
 Mexikói bajnokság – Bajnok (2017 Clausura)

Statisztikái

Klubcsapatban

Válogatott

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források 
Carlos Salcido adatlapja a mediotiempo.com-on (mexikói bajnoki statisztika) 
 A PSV Eindhoven hivatalos weboldala
Profil – Football Database

Mexikói labdarúgók
A PSV Eindhoven labdarúgói
A CD Guadalajara labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
1980-ban született személyek
Mexikói olimpiai bajnokok
Olimpiai bajnokok (2012)
Olimpiai bajnokok (labdarúgás)
A 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A Fulham labdarúgói
A Tigres UANL labdarúgói
Holland bajnok labdarúgók
Élő személyek
https://www.transfermarkt.com/carlos-salcido/profil/spieler/31434